Madonna (italienisch für ‚meine Dame‘) steht für:
 Madonnenbildnis, Darstellung der Mutter Jesu, siehe Marienbildnis
 Madonna (Aldersbach), Marienfigur des Weilheimer Bildhauers Hans Degler
 Madonna (Dirmstein), Statue in Dirmstein
 Madonna (Munch), Bildmotiv von Edvard Munch (1894–1897)
 Madonna (Madonna-Album), Debütalbum der amerikanischen Künstlerin Madonna (1983)
 Madonna (And-You-Will-Know-Us-by-the-Trail-of-Dead-Album), Album der Band …And You Will Know Us by the Trail of Dead (1999)
 Madonna (Zeitschrift), österreichisches Frauen- und Lifestyle-Magazin

Personen:
 Madonna (Künstlerin) (Madonna Louise Ciccone; * 1958), US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, Produzentin und Designerin
 Armando Madonna (* 1963), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph von Maroicic di Madonna del Monte (1812–1882), österreichischer Offizier
 Karamjeet Madonna (* 2000), indische Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin
 Nicola Madonna (* 1986), italienischer Fußballspieler

Orte:
 Madonna (Engelskirchen), Ortsteil von Engelskirchen
 Madonna (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Madonna di Campiglio, italienische Ortschaft im Trentino
 Madonna del Sasso (Piemont), italienische Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola

Siehe auch:
 Madona
 Madonna mit Kind
 Maria (Heraldik)